Nachtgestalten – film del 1920 diretto da Richard Oswald
 Nachtgestalten – film del 1929 diretto da Hans Steinhoff
 Nachtgestalten – film del 1999 diretto da Andreas Dresen